Ири́на Моисе́ева:
 Моисеева, Ирина Алексеевна (1925—2021) — солистка и педагог Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
 Моисеева, Ирина Валентиновна (род. 1955) — советская фигуристка, выступающая в спортивных танцах.
 Моисеева, Ирина Ивановна (род. 1961) — российская артистка цирка в жанре спортивной акробатики, киноактриса.
 Моисеева, Ирина Игоревна (род. 1996) — российская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Моисеева, Ирина Сергеевна (род. 1954) — советский и российский поэт.